Lubiatowo ist der Name von vier Orten in Polen: 
 Lubiatowo (Choczewo), Dorf in der Gmina Choczewo in der Woiwodschaft Pommern
 Lubiatowo (Dolsk), Dorf in der Gmina Dolsk in der Woiwodschaft Großpolen
 Lubiatowo (Koszalin), deutsch Lüptow, Stadtteil von Koszalin in der Woiwodschaft Westpommern
 Lubiatowo (Przelewice), deutsch Lübtow, Dorf in der Gmina Przelewice in der Woiwodschaft Westpommern